Il LA Women's Tennis Championships presented by Herbalife (conosciuto anche come East West Bank Classic per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis femminile  el  WTA Tour che si giocava in California. Il torneo si giocava sul cemento ed era parte delle US Open Series.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni